BQS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Blagoveščensk, Oblast' dell'Amur (Russia)